Тейя (Θεία)

 Дочь Урана и Геи, жена Гипериона, мать Гелиоса, Эос и Селены
 дочь Океана, мать Керкопов